Copacabana kan syfta på:

 Copacabana (film, 1947) – en amerikansk film från 1947 med Groucho Marx m.fl.
 Copacabana (film, 2001) – en brasiliansk film från 2001 av Carla Camurati
 Copacabana (film, 2010) – en fransk film från 2010 Marc Fitoussi
 Copacabana (musikal) – en musikal skriven av Barry Manilow
 Copacabana (musikalbum) – ett album från 1979 av det svenska dansbandet Sten & Stanley
 Copacabana (sång) – en sång av Jack Feldman sjungen av Barry Manilow

Geografi

Argentina 

 Copacabana (ort i Argentina), Catamarca,

Bolivia 

 Copacabana, Bolivia, ort, La Paz, 
 Aeropuerto Copacabana, flygplats, La Paz,

Brasilien 

 Copacabana – en för sin strand berömd stadsdel i Rio de Janeiro i Brasilien

Colombia 

 Copacabana (kommun), Antioquia, 
 Municipio de Copacabana, ort, Antioquia, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Boliviaförgreningar